Pchnięcie kulą kobiet – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali Festiwalna w Sofii. Rozegrano od razu finał 13 marca 1971. Zwyciężyła reprezentantka Związku Radzieckiego Nadieżda Cziżowa, która tym samym obroniła tytuł zdobyty na poprzednich mistrzostwach. Ustanowiła nieoficjalny halowy rekord świata pchnięciem na odległość 19,70 m.

Rezultaty 
Rozegrano od razu finał, w którym wzięło udział 11 miotaczek.
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Pchnięcie kulą kobiet